Стрімер (від  — «потік, течія, струмок»):
 Стример — пристрій для зберігання даних на магнітній стрічці.
 Стример — йонізаційний канал у газі, рідині.
 Стример — риболовна приманка у вигляді штучної мушки.
 Стример — особа, яка проводить аудіо- та/або відео- трансляцію подій на́живо — у режимі реального часу (стрім-трансляція, онлайн-трансляція, потокова трансляція і т.ін.)

Багатозначні терміни